

Федоровське — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Федоровське — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область

ru:Федоровское